Kīrovskīy kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Balpyk Bī, ort, Almaty, 
 Asykata, ort, Sydkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar